Cosroes II puede referirse a:
 Cosroes II de Armenia, rey del siglo III
 Cosroes II, rey de Persia del siglo VI